

Cinema 
 Bug, insetto di fuoco (Bug) – film del 1975 diretto da Jeannot Szwarc
 Bug – film del 2002 diretto da Phil Hay e Matt Manfredi
 Bug - La paranoia è contagiosa – film del 2006 diretto da William Friedkin
 Bug – film del 2017 diretto da Parker Dorris

Codici 
 BUG – codice aeroportuale IATA dell'Aeroporto di Benguela-17 de Setembro, Benguela (Angola)
 bug – codice ISO 639-2 alpha-3 della lingua buginese

Geografia 
 Bug Occidentale – fiume che attraversa l'Ucraina, la Bielorussia e la Polonia
 Bug Orientale (o Bug Meridionale) – fiume che attraversa l'Ucraina

Informatica 
 Bug – errore informatico

Musica 
 Bug – album dei Dinosaur Jr. del 1988
 Bug – traccia dell'album Farmhouse dei Phish del 2000
 Bug – album di Dave Davies del 2002

Altro 
 Bug – opera teatrale di Tracy Letts
 Bug – personaggio Marvel Comics

Altri progetti